GH est un symbole, qui signifie :
 gigahenry, unité de mesure d'inductance.

GH est un sigle, qui signifie :
 , « hormone de croissance » en anglais ;
 , « dureté de l'eau » en allemand ;
 , jeu de rythme.
 Gilly Hicks, une marque de maillots de bain et de sous-vêtements.

GH est un code, qui signifie :
 Ghana :
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .gh,
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques.

Gh et Għ, sont des digrammes de l'alphabet latin.
CodeML